Roth Augezd oder Rotaujest oder Rothaujezd ist der deutsche Name für folgende Orte in Tschechien:

 Červený Újezdec (Vlastec) (Roth Augezd), Ortsteil von Vlastec, Okres Písek
 Červený Újezdec (Roth Augezd), Ortsteil von Lišov, Okres České Budějovice
 Červený Újezd (Rotaujest), Gemeinde im Okres Praha-západ
 Červený Újezd u Miličína (Rotaujest), Gemeinde im Okres Benešov
 Červený Újezd u Mukova (Rothaujezd b. Meronitz), Ortsteil von Hrobčice, Okres Teplice
 Červený Újezd u Zbůchu (Rothaujezd b. Auherzen), Ortsteil von Zbůch, Okres Plzeň-sever